Ганьнань (Цицикар) — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Ганьнань-Тибетский автономный округ — автономный округ в провинции Ганьсу (КНР).